Зелёное () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Есильского сельского округа. Код КАТО — 113637100.

География 
Село расположено на левом берегу реки Ишим, в центральной части района, на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к югу от административного центра района — села Астраханка.

Абсолютная высота — 301 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,2°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,5°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 395 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Новочеркасское — на юго-востоке, село Астраханка — на севере, село Шиликты — на северо-западе.

Близ села проходит проселочная дорога «Кайнарское — Новочеркасское». Восточнее, через реку — проходит автодорога республиканского значения — М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы, через Костанай, Астана, Караганда».

Население 
В 1989 году население села составляло 1471 человек (из них русские — 43 %).

В 1999 году население села составляло 1225 человек (581 мужчина и 644 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1065 человек (514 мужчин и 551 женщина).

Улицы 
 ул. 24 марта
 ул. Гагарина
 ул. Зелёная
 ул. Интернациональная
 ул. Комсомольская 
 ул. Мира
 ул. Молодёжная
 ул. Первомайская
 ул. Садовая
 ул. Северная
 ул. Степная
 ул. Целинная
 ул. Юбилейная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района